Валовий регіональний продукт (ВРП) в розрахунку на душу населення — визначає рівень економічного розвитку регіонів. ВРП на душу населення не можна вважати точною характеристикою, оскільки чимале значення має галузева структура виробництва, якість випущених товарів, ефективність витрати матеріалів й енергії на одиницю продукції. Всі показники для порівняння виражаються в державній валюті — українській гривні. 

Україна складається з Автономної Республіки Крим, 24 областей та 2 міст, що мають спеціальний статус — це Київ і Севастополь.

Порівняння ВРП на душу населення за роками

ВРП на душу населення (номінальне) 2004-2011 в USD

Примітки

Див. також 
 Державна служба статистики України (раніше — Держкомстат України)
 Валовий регіональний продукт
 Список українських регіонів по ВРП

Посилання  
 

Регіони